Playboy (persoon), iemand die zich voornamelijk bezighoudt met dingen die hij graag doet (behalve werken), . Een playboy heeft meestal voldoende geld om zich deze levensstijl te kunnen veroorloven.
Playboy (tijdschrift), een erotisch getint tijdschrift voor mannen
Playboy (GTA IV), een personage uit het videospel Grand Theft Auto IV
Playboy (automerk), historisch automerk